Маслянский

 Маслянский — посёлок, административный центр Маслянского сельского поселения в Сладковском районе Тюменской области Российской Федерации.
 Маслянский — фамилия. Самый известный носитель Маслянский, Гдаль Носонович (1906—1993), советский химик-технолог.